Râul Volovăț se poate referi la:

 Volovăț - afluent al Prutului
 Volovăț - afluent al Sucevița